Андре́евка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 313 человек. Почтовый индекс — 27014. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 1,39 км². Код КОАТУУ — 3521786002.

Местный совет 
27013, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Тишковка, ул. Чкалова, 3, тел. 55-2-42, 55-1-46

Ссылки 
 Андреевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района